El Colegio Miguel de Cervantes (CMC) es un colegio particular y privado de la ciudad de Punta Arenas, Chile. Fue fundado en 1986 con la aprobación del decreto 335 del 17 de junio del mismo año. Este establecimiento entrega educación pre básica, básica y media a la niñez y juventud Magallánica, inspirado en el  idealismo y pensamiento que Miguel de Cervantes volcó en su inmortal obra “Don Quijote de la Mancha”.

Compromiso Social 
La comunidad cervantina mantiene un compromiso activo con varias organizaciones sociales como son las Jornadas por el Niño Impedido Magallánico, el Hogar de Cristo, entre otras.

Alumnos Destacados 
1. Gabriel Rabanal 

2. vicente delgado

3. Spachan Dolape Vasil

4. Zalsberto Straucher Kalzwidt

5. Lukas marin

6. Nicolás Mendoza

7. Matias Bruning

8. Egar Monsalve

9. Ayleen Cruces 

10. Ljuba Vrsalovic

Referencias 

Escuelas privadas de Chile
Escuelas de Punta Arenas
Organizaciones fundadas en 1986